Se, abreviació del punt cardinal sud-est.
 Se, símbol de l'element químic Seleni.
 Se, Codi ISO per al sami septentrional, llengua que es parla a zones septentrionals de Noruega, Suècia i Finlàndia.